Тарирование — нанесение шкалы соответствия между определенным показанием прибора (например, положением стрелки) и значением измеряемой величины. Синоним слова градуирование.
 Тарирование — процесс проверки показаний приборов (установление величин погрешностей приборов) с помощью других контрольных приборов (см. Калибровка).
 Тарирование — способ определения точного веса с помощью рычажных весов, на одну из чаш которых кладут тарный груз.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article109002.html Большая советская энциклопедия]